Di seguito una lista di asteroidi dal numero 439001 al 440000 con data di scoperta e scopritore.

439001-439100 

|-
|439001 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439006 - ||  ||  || CSS
|-
|439007 - ||  ||  || CSS
|-
|439008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439012 - ||  ||  || CSS
|-
|439013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439026 - ||  ||  || CSS
|-
|439027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439033 - ||  ||  || CSS
|-
|439034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439048 - ||  ||  || CINEOS
|-
|439049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439050 - ||  ||  || CSS
|-
|439051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439053 - ||  ||  || CSS
|-
|439054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439071 - ||  ||  || CSS
|-
|439072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439073 - ||  ||  || WISE
|-
|439074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439085 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439086 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439089 - ||  ||  || CSS
|-
|439090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439096 - ||  ||  || WISE
|-
|439097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439098 - ||  ||  || CSS
|-
|439099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439100 - ||  ||  || LONEOS
|-
|}

439101-439200 

|-
|439101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439103 - ||  ||  || CSS
|-
|439104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439107 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439108 - ||  ||  || WISE
|-
|439109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439128 - ||  ||  || WISE
|-
|439129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439149 - ||  ||  || WISE
|-
|439150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439155 - ||  ||  || WISE
|-
|439156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439164 - ||  ||  || CSS
|-
|439165 - ||  ||  || WISE
|-
|439166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439169 - ||  ||  || WISE
|-
|439170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439171 - ||  ||  || WISE
|-
|439172 - ||  ||  || WISE
|-
|439173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439176 - ||  ||  || WISE
|-
|439177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439179 - ||  ||  || WISE
|-
|439180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439181 - ||  ||  || WISE
|-
|439182 - ||  ||  || CSS
|-
|439183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439185 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439188 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439189 - ||  ||  || CSS
|-
|439190 - ||  ||  || CSS
|-
|439191 - ||  ||  || CSS
|-
|439192 - ||  ||  || WISE
|-
|439193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439195 - ||  ||  || CSS
|-
|439196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439200 - ||  ||  || CSS
|-
|}

439201-439300 

|-
|439201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439202 - ||  ||  || CSS
|-
|439203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439215 - ||  ||  || CSS
|-
|439216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439257 - ||  ||  || CSS
|-
|439258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439263 - ||  ||  || WISE
|-
|439264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439273 - ||  ||  || CSS
|-
|439274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439283 - ||  ||  || WISE
|-
|439284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439289 - ||  ||  || CSS
|-
|439290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439296 - ||  ||  || CSS
|-
|439297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439298 - ||  ||  || WISE
|-
|439299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

439301-439400 

|-
|439301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439304 - ||  ||  || CSS
|-
|439305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|439314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439322 - ||  ||  || CSS
|-
|439323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439331 - ||  ||  || CSS
|-
|439332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439342 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|439343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439351 - ||  ||  || CSS
|-
|439352 - ||  ||  || WISE
|-
|439353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439356 - ||  ||  || CSS
|-
|439357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439359 - ||  ||  || CSS
|-
|439360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439364 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439366 - ||  ||  || CSS
|-
|439367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439370 - ||  ||  || CSS
|-
|439371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439372 - ||  ||  || CSS
|-
|439373 - ||  ||  || WISE
|-
|439374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439376 - ||  ||  || CSS
|-
|439377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439378 - ||  ||  || CSS
|-
|439379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439386 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439388 - ||  ||  || CSS
|-
|439389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439391 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439399 - ||  ||  || CSS
|-
|439400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

439401-439500 

|-
|439401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439402 - ||  ||  || CSS
|-
|439403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439407 - ||  ||  || CSS
|-
|439408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439423 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439428 - ||  ||  || WISE
|-
|439429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439433 - ||  ||  || CSS
|-
|439434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439437 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439438 - ||  ||  || CSS
|-
|439439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439441 - ||  ||  || CSS
|-
|439442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439445 - ||  ||  || WISE
|-
|439446 - ||  ||  || CSS
|-
|439447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439458 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439460 - ||  ||  || CSS
|-
|439461 - ||  ||  || CSS
|-
|439462 - ||  ||  || WISE
|-
|439463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439466 - ||  ||  || CSS
|-
|439467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439494 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439495 - ||  ||  || WISE
|-
|439496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

439501-439600 

|-
|439501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439502 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439523 - ||  ||  || CSS
|-
|439524 - ||  ||  || WISE
|-
|439525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439527 - ||  ||  || CSS
|-
|439528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439529 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439552 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439562 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|439563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439577 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439579 - ||  ||  || WISE
|-
|439580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

439601-439700 

|-
|439601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439609 - ||  ||  || CSS
|-
|439610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439613 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439614 - ||  ||  || CSS
|-
|439615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439619 - ||  ||  || CSS
|-
|439620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439626 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|439627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439630 - ||  ||  || WISE
|-
|439631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439634 - ||  ||  || CSS
|-
|439635 - ||  ||  || CSS
|-
|439636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439642 - ||  ||  || WISE
|-
|439643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439670 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439674 - ||  ||  || WISE
|-
|439675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439692 - ||  ||  || CSS
|-
|439693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439696 - ||  ||  || WISE
|-
|439697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

439701-439800 

|-
|439701 - ||  ||  || CSS
|-
|439702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439704 - ||  ||  || CSS
|-
|439705 - ||  ||  || CSS
|-
|439706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439710 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|439711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439714 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439716 - ||  ||  || CSS
|-
|439717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439718 Danielcervantes||  ||  || WISE
|-
|439719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439724 - ||  ||  || CSS
|-
|439725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439738 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|439739 - ||  ||  || CSS
|-
|439740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439741 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439745 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439747 - ||  ||  || CSS
|-
|439748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439759 - ||  ||  || WISE
|-
|439760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439765 - ||  ||  || CSS
|-
|439766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439769 - ||  ||  || CSS
|-
|439770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439771 - ||  ||  || CSS
|-
|439772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439773 - ||  ||  || CSS
|-
|439774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439777 - ||  ||  || CSS
|-
|439778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439779 - ||  ||  || CSS
|-
|439780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439788 - ||  ||  || CSS
|-
|439789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

439801-439900 

|-
|439801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439804 - ||  ||  || CSS
|-
|439805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439808 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439813 - ||  ||  || CSS
|-
|439814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439818 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439826 - ||  ||  || CSS
|-
|439827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439829 - ||  ||  || CSS
|-
|439830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|439831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439836 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|439837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439843 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|439844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439849 - ||  ||  || CSS
|-
|439850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439858 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|439859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439876 - ||  ||  || CSS
|-
|439877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439887 - ||  ||  || NEAT
|-
|439888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439891 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439893 - ||  ||  || NEAT
|-
|439894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439900 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

439901-440000 

|-
|439901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439914 - ||  ||  || NEAT
|-
|439915 - ||  ||  || NEAT
|-
|439916 - ||  ||  || NEAT
|-
|439917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439922 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439923 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439924 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439926 - ||  ||  || NEAT
|-
|439927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439947 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|439948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439952 - ||  ||  || LONEOS
|-
|439953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439967 - ||  ||  || NEAT
|-
|439968 - ||  ||  || NEAT
|-
|439969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|439994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|439999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0439001